Жолжаксынов — казахская фамилия.

Известные носители 
 Жолжаксынов, Досхан Калиевич (род. 1951) — советский и казахстанский актёр, режиссёр, продюсер.
 Жолжаксынов, Ерик Калиевич (род. 1959) — советский и казахстанский актёр.